M12 может относиться к:
 Шаровое скопление М12
 Магистраль М12 — автодорога Кобрин — граница Украины в Беларуси 
 М12 (автодорога) — проектируемая автодорога Москва — Казань в России.
 M12 — самоходная артиллерийская установка США периода Второй мировой войны.
 М-12 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка».